Пасо де Пиједра има више значења:

 Пасо де Пиједра (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пасо де Пиједра (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пасо де Пиједра (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пасо де Пиједра (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де Пиједра (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо де Пиједра (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо де Пиједра (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику